Galileo kan have flere betydninger:

 Galileo Galilei – italiensk filosof, fysiker og astronom.
 Galileo position system – EU's satellit-navigationssystem, der er under udvikling.
 Galileo (rumsonde) – Amerikansk rumsonde der udforskede Jupiter